Inhoffen ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Herloff Inhoffen (1906–1992), deutscher Chemiker
 Peter Inhoffen (* 1934), deutscher römisch-katholischer Theologe